Ona est un terme qui peut désigner :
 Ona, un prénom et un patronyme basque.

Toponyme

États-Unis 
 Ona, une census-designated place américaine située en Floride ;

Norvège 
 l’île d’Ona, petit archipel situé à l'extrême nord-est de l'archipel de Nordøyane, en mer de Norvège.

Russie 
 l'Ona, une rivière de Russie, affluent de l'Abakan ;
 l'Ona, une rivière de Russie, affluent de l'Ouda.

Divers 
 Ona est le nom donné aux Selknams, aussi appelés Selk'nams ou Shelknams, un petit peuple amérindien disparu depuis le milieu du  ;
 l'ona est un nom utilisé pour désigner leur langue.

Sigle 
Le sigle ONA ou Ona peut avoir plusieurs significations :

 l'Œuvre nationale des aveugles est une association belge qui vise à l’autonomie et à l’épanouissement des personnes déficientes visuelles et à leur pleine intégration/participation à la vie sociale ;
l'Omnium nord africain est le premier groupe industriel et financier privé du Maroc ;
 Original net animation désigne les anime diffusés directement sur internet en streaming ;
le restaurant ONA (pour origine non-animale) à Arès, France
 l'indice Oscillation nord-atlantique en météorologie met en lumière la répartition entre les zones dépressionnaires et anticycloniques sur l'océan Atlantique Nord selon leur latitude. Cette variation a des conséquences directes sur les conditions météorologiques en Europe.
 Ona (anciennement connu sous le nom de Dilbar), un yacht construit en 2008 .

Homonymie
Homonymie d'hydronyme